Krzysztof Zabłocki (1949-1999) – polski żeglarz 
 Krzysztof Zabłocki (ur. 30 listopada 1951) – polski tłumacz